Komlós András (?–1576) debreceni nyomdász
 Komlós András (1922–2000) magyar színész
 Komlós András (1966) magyar rendező